Der Dreiband Grand Prix 1997/1 war das 70. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 12. Januar 1997 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 1997“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Niederländer Raimond Burgman gewann in Barendrecht seinen zweiten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Italiener Marco Zanetti durch einen 2:0-Sieg gegen Torbjörn Blomdahl.

Turniermodus 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 13 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 11 gesetzte Spieler. Im Achtelfinale waren weitere vier Spieler gesetzt. Die Qualifikationsrunden und das Spiel um Platz drei wurden mit zwei Gewinnsätzen, das Hauptturnier mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Grundrunde

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997/1
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Barendrecht